Harzanaq kan syfta på följande platser:

Iran 

 Harzanaq (ort, lat 38,36, long 46,62), Östazarbaijan, 
 Harzanaq (ort, lat 38,24, long 46,18), Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar